La saison 2015-2016 du Championnat du Botswana de football est la cinquante-et-unième édition du championnat de première division au Botswana. Les seize meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d’une poule unique où ils s’affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l’extérieur. En fin de saison, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club de Township Rollers qui est sacré cette saison après avoir battu le tenant du titre, Mochudi Centre Chiefs lors d'un match décisif pour le titre. Il s’agit du treizième titre de champion du Botswana de l’histoire du club.

La fin de saison est agitée au Botswana avec de nombreuses pénalités infligées aux clubs participants et un classement qui est de fait bouleversé. Pour tenter de sacrer un champion avec équité, la fédération décide d'organiser un match pour le titre entre les deux premiers du classement final, Mochudi Centre Chiefs et Township Rollers.

Qualifications continentales 
Le champion du Botswana se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2017 tandis que le vainqueur de la Mascom Top 8 obtient son billet pour la Coupe de la confédération 2017.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Match pour le titre

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Botswana de football

Liens externes 
  Classements complets de la saison sur RSSSF

2015-2016
Botswana M1
2015 au Botswana
2016 au Botswana